Віваріні () — італійське прізвище.
 Віваріні — родинне прізвище митців міста Венеція 15 століття.
 Антоніо Віваріні (бл. 1415/20—1476/84) — художник і брат Бартоломео Віваріні, батько художника Альвізе Віваріні.
 Бартоломео Віваріні (бл. 1432—1499) — художник і брат Антоніо Віваріні.
 Альвізе Віваріні (бл. 1446—1502) — художник і син Антоніо Віваріні.

Італійські прізвища